FHR est un sigle qui peut désigner :
 Федерация хоккея России, (en français, Fédération de Russie de hockey sur glace) ;
 Fluoride high-temperature reactor, un type de réacteur nucléaire à sels fondus.